Rocque De La Fuente Sr. (1924–2002) – meksykański przedsiębiorca
 Rocky De La Fuente (ur. 1954) – amerykański przedsiębiorca meksykańskiego pochodzenia i wielokrotny kandydat na prezydenta i senatora Stanów Zjednoczonych
 Roque De La Fuente III – kandydat w prawyborach prezydenckich Partii Demokratycznej w 2020 roku